Palau može značiti:

 Palau, država
 Palau (narod), narod